Mazda MX-5 / Miata — родстер, появившийся в 1989 году, выпускающийся компанией Mazda. Разработка велась совместно с инженерами компании Lotus Cars, в результате автомобиль унаследовал главные черты классических британских спортивных автомобилей (легкий вес, двигатель внутри колёсной базы, задний привод, простота конструкции).

Первое поколение (NA) 

Первое поколение было показано 10 февраля 1989 года на автосалоне в Чикаго, с ценой в США $14000. Начало производства: Май 1989 (США, Канада); 1 сентября 1989 года (Япония); 1990 год (Европа).

Кузов NA был цельнометаллический стальной, капот алюминиевый. Весил он 980 кг. Коэффициент сопротивления был указан как 0,38. Подвеска была независимой, с рычагами на всех четырех колесах, со стабилизатором поперечной устойчивости спереди и сзади.

MX-5 поставлялся с 1,6 литровым двигателем, мощностью 116 л.с, система питания — распределенный впрыск. Этот двигатель, под кодовым названием B6ZE(RS), был специально разработан для MX-5. Он имел облегченный коленвал, маховик и алюминиевый картер с ребрами охлаждения. Производство первого поколения закончилось в 1997 году

Второе поколение (NB) 

Второе поколение было показано в октябре 1997 года, в 1998 году поступило в продажу.

В NB продолжали использовать независимую подвеску всех четырех колес, со стабилизаторами поперечной устойчивости большего диаметра спереди и сзади, но колеса, шины и тормоза были существенно модернизированы: антиблокировочная тормозная система была предложена в качестве опции; литые диски в настоящее время 14 дюймов (360 мм) или 15 (380 мм) в диаметре и 6 дюймов (150 мм) в ширину, в зависимости от отделки пакета; спортивные модели были оснащены колесами и шинами большего размера - 195/50VR15. Продажи второго поколения прекратились в 2005 году.

Безопасность 
Автомобиль прошёл тест Euro NCAP в 2002 году:

Третье поколение (NC) 
Третье поколение было показано 17 мая 2005 года.

MX-5 NC поставлялся в США с 16-клапанным 2,0-литровым двигателем, мощностью в 170 л.с, в сочетании либо с 5-ступенчатой или 6-ступенчатой МКП. В Австралии предлагался 2.0 MZR Л (120 у.е. в), мощностью 118 кВт (158 л.с.) и 188 Нм (139 фунт·фут) и 6-ступенчатой коробкой передач, где дифференциал повышенного трения являлся стандартным. В Европе, предлагались два двигателя: 2.0 Л (120 у.е. в) MZR мощностью 158 л.с. (118 кВт) и 188 Нм (139 фунт·фут), в сочетании с 6-ступенчатой МКПП; и новый 1.8 Л (110 у.е. в) MZR, мощностью 126 л.с. (94 кВт) и 167 Нм (123 фунт·фут), в сочетании с 5-ступенчатой МКПП.

Рестайлинг 2008 
В 2008 году MX-5 прошёл рестайлинг. Изменениям подверглись: решётка радиатора, диктор, противотуманные фары, боковые пороги (молдинги), задний бампер и задние фонари. Продажи MX-5 NC закончились в 2015 году.

Четвёртое поколение (ND) 

3 сентября 2014 года Mazda показала четвёртое поколение MX-5. Дизайн в рамках фейслифтинга практически не изменился; рестайлинговая MX-5 получила новую, более широкую решётку радиатора, другой передний бампер и другие противотуманные фары. Обновленный автомобиль получил технологию SkyActiv. Новое поколение МХ-5 разработано совместно с итальянской компанией Fiat. Родстер стал соплатформенным с новым Fiat 124 Spider .

Безопасность 
Новый MX-5 получила премию Euro NCAP как лучший автомобиль в своём классе.

Примечания

Ссылки 
 На русском сайте Mazda